Sjælland (o Sjeland) – isola della Danimarca
Sjælland – regione della Danimarca
Sjælland – vascello della Reale Marina di Danimarca e Norvegia, varato nel 1789
Sjælland occidentale – provincia della Danimarca

Pagine correlate
Selandia
Zelanda (disambigua)